Termenul emisferă care la modul cel mai general înseamnă jumătate de sferă, poate să se refere la:  

Emisferă (geografie),  fiecare dintre cele două jumătăți ale globul pământesc, mărginite de ecuator (emisfera nordică sau boreală și cea sudică sau australă) sau de meridianul 0° și respectiv 180° (emisfera vestică sau occidentală și cea estică sau orientală).

Emisferă (astronomie)

Emisferă cerebrală
Emisferă (geometrie)
Emisferă (Magdeburg)